Soulcalibur:

 Soulcalibur — трёхмерный файтинг для аркадного автомата, консолей Dreamcast и Xbox 360.
 Soulcalibur: Broken Destiny — игра серии Soul, выпущенная эксклюзивно для портативной консоли PlayStation Portable.
 Soulcalibur II — третья игра в стиле файтинг из серии «Soul».
 Soulcalibur III — продолжение популярного файтинга Soulcalibur II и четвёртая игра в серии.
 Soulcalibur IV — пятая часть в серии игр Soul.
 Soulcalibur V — игра серии Soul, разработанная и выпущенная для консолей PlayStation 3 и Xbox 360.